Камышка — название нескольких топонимов в России.

Населённые пункты 
 Камышка — село в Новосергиевском районе Оренбургской области.
 Камышка — деревня в Ишимском районе Тюменской области.

Реки 
 Камышка (приток Дернея) — река Свердловской области.
 Камышка (приток Камы) — река в Республике Татарстан
 Камышка (приток Томи) — река в Томской области.

См. также 
 Камыш (значения)
 Камышевка
 Камыши
 Камышовая
 Камышово
 Камышовый